Jacobi (někdy též Jakobi) je příjmení, které nosilo či nosí více významných osobností:

 Carl Gustav Jacob Jacobi (1804–1851) – pruský matematik 19. století, jeden z nejvýznamnějších matematiků vůbec
 Derek Jacobi (* 1938) – britský herec, v roce 1994 povýšen do rytířského stavu
 Doreen Jacobi (* 1974) – německá herečka
 Friedrich Heinrich Jacobi (1743–1819) – německý filosof
 Joe Jacobi (1969) – americký vodní slalomář, kanoista
 Johann Georg Jacobi (1740–1814) – německý básník, bratr Friedricha Heinricha
 Moritz Hermann Jacobi (1801–1874) – německo-ruský fyzik a vynálezce
 Viktor Jakobi (1883–1921) – maďarský operetní skladatel
 Walter Jacobi (1909–1947) – německý právník, důstojník SS a válečný zločinec